Pausinger ist der Familienname von:

 Pausinger (Adelsgeschlecht), dazu gehören u. a.:
 Clemens [von] Pausinger (1908–1989), österreichischer Richter und Widerstandskämpfer
 Clemens von Pausinger-Frankenburg (1855–1936), österreichischer Maler
 Franz Xaver von Pausinger (1839–1915), österreichischer Landschafts- und Tiermaler
 Margarete  [von] Pausinger geb. Brunner (1880–1956), österreichische Malerin und Grafikerin